Грушівка — річка у Дніпропетровській області, притока Мокрої Сури
 Грушівка — річка у Ростовській області, у 1920—1924 роках українська річка, притока Тузлової